

Geografia dos Estados Unidos 
Union (Alabama) — aldeia
Union (Carolina do Sul) — cidade
Union (Illinois) — aldeia
Union (Iowa) — aldeia
Union (Kentucky) — cidade
Union (Maine) — cidade
Union (Mississippi) — cidade
Union (Missouri) — cidade
Union (Nebraska) — aldeia
Union (Nova Jérsei) — região censitária
Union (Ohio) — cidade
Union (Oregon) — cidade
Union (Virgínia Ocidental) — aldeia
Union Park — região censitária

Outros usos 
UnionFS — sistema de ficheiros
Bloc Party — banda inglesa Bloc Party que já se chamou Union

Desambiguações de topônimos